Sheltie kan avse:

 Shetland sheepdog – en hundras
 Sheltie (marsvinsras) – en marsvinsras